Нагорода Леса Каннінгема () — нагорода, яка щорічно вручається найціннішому гравцеві (MVP) Американської хокейної ліги (АХЛ) за підсумками регулярного чемпіонату, переможець якої визначається за допомогою голосування представників преси, тренерів і гравців ліги.

Трофей був представлений у сезоні 1947—48 і названий на честь Леса Каннінгема, п'ятиразового члена збірної всіх зірок АХЛ і триразового володаря Кубка Колдера, який набирав в середньому більше ніж 1 очко за гру протяго 10 років виступів за «Клівленд Баронс».

Нагороджені

Посилання 
 Інформація на сайті АХЛ 

Нагороди та трофеї Американської хокейної ліги